Mistrzostwa Świata w Zapasach 1978 odbyły się w mieście Meksyk (Meksyk).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Linki zewnętrzne 
 FILA Database

Mistrzostwa świata w zapasach
1978 w zapasach
1978 w Ameryce Północnej
Sport w Meksyku (miasto)